Stura kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Nisís Stíra, ö, Grekiska fastlandet, 
 Stýra, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías,

Italien 

 Torrente Stura di Lanzo, vattendrag, Piemonte, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar